Чемпионат Румынии по футболу 1957/1958 — 41-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1957/1958
Румыния
Румыния
1957 год в Румынии
1958 год в Румынии